Un milliardaire est une personne possédant plus d'un milliard d'unité d'une monnaie donnée. C'est également un titre d'œuvre notamment porté par : 
 La Milliardaire (The Millionairess), une pièce de théâtre de George Bernard Shaw écrite en 1934 ;
 Les Milliardaires (I miliardari), un film italien de Guido Malatesta sorti en 1956 ;
 Le Milliardaire (Let's Make Love), un film américain de George Cukor sorti en 1960 ;
 Milliardaire pour un jour (Pocketful of Miracles), un film américain de Frank Capra sorti en 1961 ;
 Le Milliardaire, un téléfilm français de Robert Guez diffusé en 1976 ;
 Le Milliardaire des landes perdues (The Billionaire of Dismal Downs), un album de bande dessinée publié en 1993 de la série La Jeunesse de Picsou ;
 Milliardaire malgré lui (It Could Happen to You), un film américain d'Andrew Bergman sorti en 1994 ;